Clarin kan syfta på:

 Clarín, en morgontidning i Argentina

Geografi

Filippinerna 

 Clarin (Bohol), ort,  
 Clarin (Misamis Occidental), ort,